Manji steht für:

 die japanische Bezeichnung für die Swastika
 der Titel eines Romans des japanischen Autors Tanizaki Jun’ichirō
 der Name des Protagonisten in der japanischen Manga-Serie Blade of the Immortal

Manji ist der Familienname folgender Personen:

 Irshad Manji (* 1968), kanadische Autorin
 Mohamed Manji (* 1951), tansanischer Hockeyspieler